Mighty Ducks bezeichnet:
 Mighty Ducks of Anaheim, Eishockeymannschaft in der nordamerikanischen Profiliga NHL, inzwischen Anaheim Ducks

 Mighty Ducks ist der Name folgender Filme und Serien:
 Mighty Ducks – Das Superteam, erster Teil der Filmreihe 
 Mighty Ducks II – Das Superteam kehrt zurück, zweiter Teil der Filmreihe
 Mighty Ducks III – Jetzt mischen sie die Highschool auf, dritter Teil der Filmreihe
 Mighty Ducks – Das Powerteam, Zeichentrickserie, die von 1997 bis 1999 auf Super RTL gezeigt wurde
 Mighty Ducks: Game Changer, Live-Action-Serie zur Filmreihe, die 2021 auf Disney Plus veröffentlicht wurde.